Ситня:

Топоним 
 Ситня — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Ситня — посёлок в Гомельской области Белоруссии.

Гидроним 
 Ситня — река, правый приток Каширки, впадающей в Оку.
 Ситня — река, левый приток Шелони.
 Ситня — озеро в Киевской области.